Wolnica peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Wolnica, village de la voïvodie de Lublin
 Wolnica, village de la voïvodie de Lubusz
 Wolnica, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie, dans le powiat de Lidzbark.

Homonymie de toponyme